

Patronymes 
 colonel Rethoré, Chef de corps au  de chasseurs d'Afrique en 1945.
 Gombert-Alexandre Réthoré, auteur d'une Histoire de Saint-Cyr-sur-Morin et des hameaux environnants (1896) publiée à titre posthume.
 Henri Rethoré, diplomate français, Ambassadeur de France en République démocratique du Congo de 1989 à 1992.
 Jean-Pierre Rethoré, maître Graveur de la Monnaie de Paris. (né en 1935)
 Raymond Réthoré ( - ), homme politique français. 
 Yves Portier-Réthoré, écrivain français membre de l'École de Brive.

Homonymie de patronyme
Patronyme français